Dragoș – ipocoristico del nome proprio di persona slavo Dragomir
Dragoș di Moldavia – voivoda rumeno che regnò in Moldavia dal 1351 al 1353.